HMCS „Shearwater”
 HMCS „Shearwater” (K02) był slupem, a później okrętem-bazą okrętów podwodnych. W służbie kanadyjskiej w okresie I wojny światowej;
 HMCS Shearwater – w latach 1948–1968 nazwa kanadyjskiej bazy wojskowej 12 Wing Shearwater.

Bibliografia 
 

Shearwater